Шаулић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Илда Шаулић (1978), српска певачица фолк музике
 Јелена Шаулић (1896—1921), српска учитељица, борац и учесница Топличког устанка
 Шабан Шаулић (1951—2019), српски певач фолк музике, музичар и продуцент

Референце 

Српска презимена